Ömtbergstjärn kan syfta på två insjöar i Sverige. De ligger på var sin sida om Västra Ömtbergets naturreservat:

Ömtbergstjärnen (Dalby socken, Värmland, 674541-133854), sjö i Torsby kommun, 
Ömtbergstjärnen (Dalby socken, Värmland, 674756-133671), sjö i Torsby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn